Název Lhotecký potok má více vodních toků:

 Lhotecký potok (přítok Bystřice) – pravostranný přítok Bystřice v okrese Hradec Králové
 Lhotecký potok (přítok Černovického potoka) – levostranný přítok Černovického potoka v okrese Pelhřimov
 Lhotecký potok (přítok Hasiny) – pravostranný přítok Hasiny v okresech Rakovník a Louny
 Lhotecký potok (přítok Horského potoka) – levostranný přítok Horského potoka v okrese Český Krumlov a v Rakousku v Horních Rakousích
 Lhotecký potok (přítok Kocáby) – levostranný přítok Kocáby v okrese Příbram
 Lhotecký potok (přítok Loděnice) – pravostranný přítok Loděnice v okrese Kladno
 Lhotecký potok (přítok Říčky) – pravostranný přítok Říčky v okrese Frýdek-Místek
 Lhotecký potok (přítok Úpy) – levostranný přítok Úpy v okrese Trutnov
 Lhotecký potok (Lhotka, Praha) – pravostranný přítok Vltavy v Praze v městské části Praha 12
 Lhotecký potok (Lhota, Dolní Břežany) – pravostranný přítok Vltavy v katastru Zbraslavi (pramení v obci Lhota u Dolních Břežan)

podobné
 Lhotský potok (přítok Písnického potoka) – levostranný přítok Písnického potoka v katastru Písnice v Praze

Slovensko
 Lehotský potok